CRI — аббревиатура. Может означать:
 Индекс цветопередачи
 Международный ответный купон
 CRI (Центр Междисциплинарных Исследований)